Ахей ()— персонаж древнегреческой мифологии. Сын Ксуфа и Креусы. От него названы ахейцы. Совершив без умысла убийство, бежал в Лакедемон. Набрав себе сподвижников из Эгиала и Афин, вернулся в Фессалию и занял область отца. Его сыновья Архандр и Архител. Его изображения можно найти в городах ахейского союза.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Ахеи